Уразовский сельсовет — муниципальные образования (сельские поселения) в Российской Федерации:

 Уразовский сельсовет (Башкортостан) — в Учалинском районе Башкортостана.
 Уразовский сельсовет (Нижегородская область) — в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.